Елизабет фон Хесен () може да се отнася за:

 Елизабет фон Хесен (1320 – 1390), чрез женитба херцогиня на Херцогство Брауншвайг-Люнебург и княгиня на Гьотинген
 Елизабет фон Хесен (1453 – 1489), чрез женитба графиня на Насау-Вайлбург
 Елизабет фон Хесен-Марбург (1466 – 1523), чрез женитба графиня на Холщайн-Шаумбург
 Елизабет фон Хесен (1502 – 1557), чрез женитба наследствена принцеса на Саксония
 Елизабет фон Хесен (1503 – 1563), чрез женитби херцогиня на Пфалц-Цвайбрюкен и пфалцграфиня на Пфалц-Зимерн
 Елизабет фон Хесен (1539 – 1582), чрез женитба курфюрстиня на Пфалц
 Елизабет фон Хесен-Дармщат (1579 – 1655), чрез женитба графиня на Насау-Вайлбург-Глайберг
 Елизабет фон Хесен-Касел (1596 – 1625), чрез женитба херцогиня на Мекленбург-Гюстров и поетеса
 Елизабет Магдалена фон Хесен-Дармщат (1600 – 1624), чрез женитба херцогиня на Вюртемберг-Монбеляр
 Елизабет фон Хесен-Касел (1634 – 1688), абатиса на манастир Херфорд
 Елизабет Амалия фон Хесен-Дармщат (1635 – 1709), чрез женитба пфалцграфиня и херцогиня на Пфалц-Нойбург, херцогиня на Юлих и Берг, пфалцграфиня-курфюрстиня на Пфалц
 Мария Елизабет фон Хесен-Дармщат (1656 – 1715), чрез женитба единствената херцогиня на Саксония-Рьомхилд
 Елизабет Хенриета фон Хесен-Касел (1661 – 1683), чрез женитба курпринцеса на Бранденбург
 Елизабет Доротея фон Хесен-Дармщат (1676 – 1721), чрез женитба ландграфиня на Хесен-Хомбург
 Елизабет Франциска фон Хесен-Хомбург (1681 – 1707), чрез женитба принцеса на Насау-Зиген
 Елизабет фон Хесен-Дармщат и при Рейн (1821 – 1826), дъщеря на велик херцог Лудвиг II фон Хесен-Дармщат и при Рейн
 Елизабет фон Хесен-Дармщат (1864 – 1918), чрез женитба като Елизавета Фьодоровна велика руска княгиня
 Елизабет фон Хесен-Дармщат (1895 – 1903), дъщеря на велик херцог Ернст Лудвиг фон Хесен-Дармщат